Il doppio del torneo di tennis Dayton Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori che Brian Gottfried e Geoff Masters hanno battuto in finale Henry Pfister e Butch Walts 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Geoff Masters (Campioni)
 Ross Case /  Tony Roche (quarti di finale)

 Mike Cahill /  Terry Moor (primo turno)
 Gene Mayer /  Sashi Menon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dayton Open 1978